Барселонское графство (, , ) — графство на территории современной области Каталония (Испания).

История 
Территория, вошедшая в состав графства, с V века входила в состав королевства вестготов. В начале VIII века она была завоевана арабами и этой территорией управляли при помощи военных гарнизонов, стоявших в Барселоне, Жироне и Лериде. В 778 году Карл Великий вторгся в северо-восточную часть Пиренейского полуострова и завоевал её при поддержке коренного населения гор, но в 781 году эта территория была снова занята арабами, при этом погиб Роланд, впоследствии прославленный знаменитой песней. В 785 году франки завоевали Жирону, а в 801 году армия под руководством графа Тулузы Гильома Желонского овладела Барселоной. К 811 году территория, отвоеванная у арабов, стала испанской маркой, составленной из графств, зависимых от каролингских монархов. Столицей марки и графства был город Барселона.

Изначально правители марки ставились из местной знати (как правило вестготского происхождения), но из-за стремления её к независимости Каролинги заменили их на графов франкского происхождения. Но несмотря на это зависимость каталонских графов от франкского государства ослабевала. Граф Гифред I Волосатый смог объединить в своих руках большую часть графств. После его смерти в 897 году его владения были разделены между сыновьями, но их ядро, в которое входили графства Барселона, Жерона и Вик, было неделимо, а графы Барселоны имели главенствующее положение в регионе. Вокруг этого ядра в будущем образовалась Каталония.

В течение X века графы Барселоны усилили свою политическую власть. В 985 году Барселона была разграблена хаджибом Кордовского халифата аль-Мансуром (см. Взятие Барселоны (985)). Граф Барселоны Боррель II отправил аббата Сен-Кукуфа Эда за помощью к королю Франции Лотарю в Компьен, но помощи так и не дождался, что дало повод Борелю в 988 году отказаться приносить присягу новому королю — Гуго Капету. Каталония фактически стала независимой от Франции.

Преемник Борреля II, Рамон Боррель I, был вынужден принять протекторат мусульманского королевства Лерида, правителю которого он платил дань. В начале XI века граф Беренгер Рамон I, управлявший графством под опекой своей матери Эрмезинды, ввёл в графстве вестготский кодекс Fuero Uzgo. Его сын, граф Рамон Беренгер I Старый был вынужден бороться против Эрмезинды, которая жила в Жироне. При его правлении правители соседних мусульманских государств платили ему дань. Благодаря удачным браками Рамон Беренгер расширил свои владения, получил территории к северу от Пиреней. Сын Рамона от первого брака, Педро Рамон, постоянно ссорился со своей мачехой — Альмодис де Ла Марш. Позже он её убил, после чего был лишён наследства и изгнан из графства.

После смерти Рамона Беренгера ему наследовали два сына близнеца от второго брака, Беренгер Рамон II и Рамон Беренгер II, разделившие власть в графстве. Но в 1082 году Рамон Беренгер погиб на охоте, в его смерти подозревали брата. В 1096 году Беренгер был обвинен в убийстве брата королём Кастилии и Леона Альфонсо VI, отправившего против него армию. Беренгер был разбит, а графом объявили его племянника (сына убитого брата), Рамона Беренгера III. Сам же Беренгер отправился паломником в Иерусалим, где и умер.

Новый граф благодаря браку смог существенно расширить свои владения. В 1111 году он унаследовал графство Безалу, в 1117 году — Сердань. Третий брак с Дульсой Прованской позволил Рамону получить графства Прованс и Жеводан, из-за которых он был вынужден вести спор с графами Тулузы. В 1123 году его сюзеренитет признал граф Ампурьяса. Также граф Рамон стремился расширить свои владения и за счёт мусульман. В 1106 году совместно с графом Урхеля он захватил Балагер. В 1115 году при содействии пизанского флота Рамон захватил Мальорку, но через год потерял её, поскольку остров был захвачен альморавидами. Также он в разные годы предпринимал неудачные попытки захватить Лериду, Тортосу и Валенсию. В 1114 году армия из Валенсии под командованием ибн аль-Хаджи разорила всю Каталонию до Барселоны, но в следующем году Рамон разбил альморавидов в ущелье Мартораль.

Рамон Беренгер III умер в 1131 году, разделив свои владения между сыновьями. Земли к югу от Пиренеев (графство Барселона) получил Рамон Беренгер IV, а земли к северу от Пиренеев (Прованс) достались Беренгеру Рамону. Новый граф Барселоны обратил все свои силы к захвату владений соседних мусульманских государств. К 1150 году он захватил все земли к северу от Эбро. Во Франции Рамон оказывал поддержку брату, который боролся за Прованс против рода Буа и графа Тулузы.

В 1150 году Рамон Беренгер женился на наследнице королевства Арагон Петрониле, что положило начало объединению Барселоны с Арагоном. Рамон Беренгер IV умер в 1162 году. Испанские земли (кроме Сердани) получил старший сын Альфонс II, ставший первым королём объединённого государства Арагона и Барселоны. Французские владения и графство Сердань достались младшему сыну Педро.

11 мая 1258 года договором в Корбейе был подписан Корбейский мир между королём Франции Людовиком IX Святым и королём Арагона и графом Барселоны Хайме I Завоевателем была подтверждена независимость Барселоны от Франции. Короли Арагона носили титул графов Барселоны до объединения Арагонского королевства с Кастилией в королевство Испания.

Титул графа Барселоны носил дед нынешнего короля Испании Филиппа VI — Хуан де Бурбон.

Примечания

См. также 
 Испанская марка
 Список графов Барселоны

Ссылки 
 Каталонские графства на сайте Реконскиста
 Archibald R. Lewis, "The Development of Southern French and Catalan Society, 718—1050
 the arabs in Occitania
 àrabs i francs
 Històries de Catalunya: L’imperi carolingi i la Marca Hispànica
 Històries de Catalunya: L’origine des comtés catalans

Государство франков
Исторические области Испании
Графства Каталонии